Bielkowo ist der Name von drei Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Bielkowo (ehemals Bölkau, Kreis Danzig/Westpreußen); siehe Gmina Kolbudy#Schulzenämter

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bielkowo (ehemals Belkow, Kreis Greifenhagen/Pommern); siehe Kobylanka (Powiat Stargardzki)
 Bielkowo (Sianów) (ehemals Beelkow, Kreis Schlawe/Pommern)